Julio Afonso-Carrillo (1954 -  ) é um botânico  espanhol .

Obras
 Morfología y distribución de Aphanocladia stichidiosa en las Islas Canarias (Rhodophyta, Rhodomelaceae) (2003) com Berta Rojas González.
 Algas marinas de La Palma (Islas Canarias): novedades florísticas y catálogo insular (2003) com Carlos Sangil e Marta Sansón Acedo.
 Vegetación bentónica del Roque de los Órganos (Gomera) (1984) com Haroun, R.J. e Gil Rodríguez, M.C.

Ligações externas
  

Botânicos da Espanha